Малатестино Малатеста (, † 14 октомври 1317) е италиански кондотиер, от 1312 до 1317 г. господар на Римини от династията Малатеста.

Той е най-възрастният син на Малатеста да Верукио († 1312), господар, подестà на Римини, и първата си съпруга Конкордия дей Пандолфини. Брат е на Джовани Малатеста († 1304) и на Паоло Малатеста († 1285). Полубрат е на Пандолфо I Малатеста († 1326), господар на Пезаро.

През 1312 г. Малатестино последва баща си като господар на Римини.
Малатестино Малатеста е последван в Римини от син му Ферантино Малатеста.

Деца 
 Ферантино Малатеста (1258–1353), баща на Малатестино Новело Малатеста († 1335)
 Джовани III Малатеста († 1375), баща на Карло III Малатеста († 1486)

Източници 

 Amiani Pietro Maria, Memorie storiche della città di Fano. Fano, 1751;
 Battaglini F. G., Memorie storiche di Rimini e dei suoi signori. Lelio della Volpe, Rimini, 1789;
 Bonoli Paolo, Istoria della città di Forlì.. Forlì, 1661;
 Castelli F., Origine e discendenza della nobilissima famiglia dei signori Malatesta. Mantova, 1650;
 Farulli P., Cronologia della nobile famiglia dei Malatesta. Siena, 1724;
 Massera Aldo Francesco, Note Malatestiane. Galileiana, Firenze, 1911;
 Francesco Sansovino, Dell’origine e fatti delle famiglie illustri d’Italia. Venezia, 1670;
 Zazzera F., Della nobiltà d’Italia. De Romanis, Napoli, 1628.

Малатеста
Господари
Италианска аристокрация
Италианци
Мъже
Кондотиери